Іногамов — тюркське прізвище.

Відомі носії:

 Іногамов Аліджан Ясинджанович (1945) — радянський футболіст.
 Іногамова-Хегай Людмила Валентинівна (1954) — російський правознавець.